EAP kan syfta på:

 EAP – ett protokoll för att skicka inloggningsinformation, se Extensible Authentication Protocol
 EAP – en organisation, se European Association for Psychotherapy
 EAP – ett internationellt politiskt parti i Sverige, Europeiska arbetarpartiet
 EAP – IATA-kod för en flygplats utanför Basel, Schweiz, se Basel-Mulhouse-Freiburg flygplats
 EAP – ICAO-kod för flygbolaget Aero-Pyrenees
British Aerospace EAP – ett testflygplan för Eurofighter Typhoon